Ronchey ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Ronchey (1926–2010), italienischer Journalist und Kulturminister
 Amos Ronchey (1832–1896), italienischer Jurist und Patriot
 Silvia Ronchey (* 1958), italienische Byzantinistin, Tochter von Alberto
 Vittoria Ronchey, italienische Lehrerin, Kulturattaché und Schriftstellerin